

Sigle 
 Games Workshop – Compagnia che produce giochi di miniature
 Gateway
 Ghost Whisperer – serie televisiva
 Global Warming – riscaldamento globale, ovvero il fenomeno di aumento della temperatura media terrestre
 Guild Wars – videogioco

Codici 
 GW – codice vettore IATA di Kuban Airlines
 GW – codice ISO 3166-1 alpha-2 della Guinea-Bissau

Informatica 
 .gw – dominio di primo livello della Guinea-Bissau

Altro 
 GW – simbolo del gigawatt